Okręty US Navy o nazwie USS  "Tucker", pochodzącej od Samuela Tuckera – oficera amerykańskiej marynarki z przełomu XVII i XIX wieku:
Pierwszy "Tucker" (DD-57) był okrętem głównym niszczycieli swojego typu. Został włączony do służby w 1916, służył w czasie I wojny światowej, przekazany United States Coast Guard jako "CG-23". Skreślony w 1936.
Drugi "Tucker" (DD-374) był niszczycielem typu Mahan, który wszedł do służby w 1936, służył w czasie II wojny światowej i został zatopiony przez minę w sierpniu 1942.

Tucker